Lukaku est un nom de famille existant aussi sous la variante Loukakou.

 Déborah Lukaku (1984-), auteure-compositrice-interprète d'origine congolaise ;
 H.F. Diané Loukakou (1988-), auteur-illustrateur ;
 Jordan Lukaku (1994-), footballeur belge, fils de Roger Lukaku ;
 Roger Lukaku, footballeur belge/congolais né en 1967 ;
 Romelu Lukaku (1993-), footballeur belge, fils de Roger Lukaku.